Гран-при США 2014 года (официально 2014 Formula 1 United States Grand Prix) — автогонка, восемнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 36-й Гран-при США в истории «Формулы-1»), пройдёт с 31 октября по 2 ноября 2014 года на «Трассе Америк» — первом в США автодроме, построенном специально для проведения на нём гонок «Формулы-1». Автодром расположен близ города Остин, штат Техас, США.

В командах Marussia и Caterham были введены процедуры внешнего управления, поэтому в данном этапе они не участвуют. В квалификации и гонке принимают участие уже только 18 пилотов.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 

|}

 Примечания
 1.  Дженсон Баттон наказан потерей 5 мест на стартовой решётке за замену коробки передач.
 2.  Даниил Квят наказан потерей 10 мест на стартовой решётке за замену мотора.
 3.  Себастьян Феттель наказан за замену силовой установки и будет стартовать с пит-лейн.

Гонка 

|}

Круги лидирования

Машина безопасности (причина появления) 
1-5 круги (авария Серхио Переса и Адриана Сутиля)

Желтые флаги (причина появления) 
16 круг (остановка Нико Хюлькенберга)

Штрафы пилотов

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 Диаграмма гонки

Гран-при США
События 2 ноября
Ноябрь 2014 года
2014 год в Техасе